«Зарифа» — башкирская народная песня кыска-кюй.

История 
Мелодия песни «Зарифа» записана впервые С. Г. Рыбаковым в 1894 году в д. Акимбетово Тамьян-Тангауровской волости Верхнеуральского уезда (ныне д. Ташбулатово Абзелиловского район) от М. Каракаева, опубликована в книге «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта».

Записи вариантов мелодии и слов были сделаны Л. Н. Лебединским, Г. З. Сулеймановым. Шуточный плясовой такмак.

По преданию песня сочинена танцовщицей по имени Зарифа из д. Кушеево Тамьян-Тангауровской волости Верхнеуральского уезда (Абзелиловский район РБ). Зарифа ушла от мужа, вела вольную весёлую жизнь, сочиняла песни и плясала под них.

Мелодия песни с характеризуется ритмичностью, быстрым темпом.

Поэтический текст построен в форме шуточного диалога между сватом и сватьёй. Обработка песни была осуществлена М. Х. Ахметовым для голоса и фпейты, Х. Ф. Ахметовым для хора и фпейты.

Исполнители 
Ф. Кильдиярова, А. Г. Галимов, Ф. Ф. Гараев, Р. А. Гареев.

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Уфа. 1996 г. с. 618.
 Башkорт халыk ижады: Йырзар. 1-се китап. Эфэ, 1974;
 Дияров К. М. Сал Уралдын мондары. Эфэ, 1988;
 Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман. СПб., 1897;
 Лебединский Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши. М., 1962.

Ссылки 
 
 http://yir.atspace.com/zarifa.htm 

Башкирская народная песня
Песни на башкирском языке